kobieta uprawiająca wioślarstwo
 wioślarki – grupa drobnych skorupiaków słodkowodnych